Spencer Jones (attore) – attore
 Harold Spencer Jones – astronomo inglese
 Spencer P. Jones – chitarrista neozelandese
 3282 Spencer Jones- asteroide della fascia principale